Ханнелиус:
 Ханнелиус, Джи — американская актриса, комедиантка и певица.
 Ханнелиус, Леннарт — финский военный, призёр Олимпийских игр.
 Ханнелиус, Ян — финский шахматный композитор, международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.